Venturada är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Venturada ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Venturada är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Mondalindo,  meter över havet,  km nordväst om Venturada. Runt Venturada är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Colmenar Viejo,  km sydväst om Venturada. Omgivningarna runt Venturada är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid